

Corpi militari 
 United States Marine Corps – corpo militare degli Stati Uniti d'America
 Royal Marines – corpo militare del Regno Unito

Geografia 
 Marines – comune spagnolo
 Marines – comune francese